Daemonosaurus chauliodus (gr. "Reptil demonio de dientes prominentes") es la única especie conocida del género extinto Daemonosaurus  es un género de dinosaurio saurisquio terópodo que vivió a finales del período Triásico durante el Rhaetiense, hace aproximadamente 205 millones de años, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción 

Basado en las proporciones de los terópodos relacionados, se estima que Daemonosaurus tenía alrededor de 1,5 metros de largo. Otras estimaciones sugieren que Daemonosaurus tenía como máximo 2,2 metros de largo y pesaba 22 kilogramos  como máximo. El cráneo de Daemonosaurus difiere considerablemente de los otros terópodos del Triásico, todos los demás terópodos tempranos tenían cabezas y mandíbulas largas. . El hocico es corto y está dotado de dientes grandes en el premaxilar y maxilar superior. Los dientes procumbentes se proyectan hacia adelante de las puntas de la mandíbula, lo cual se refleja en el nombre específico chauliodis que significa en forma coloquial,«dientón». Al igual que los celofisoides , Daemonosaurus tiene un pliegue en su mandíbula superior, entre el maxilar y el premaxilar.

La órbita proporcionalmente grande, el hocico corto y la aparente falta de fusión entre los huesos de la caja craneal sugieren que el espécimen de holotipo CM 76821 puede ser un ejemplo de un dinosaurio juvenil. Por otro lado, la fusión de las suturas neurocentrales en las vértebras sugiere un individuo maduro. De acuerdo con Sues et al. en 2011, Daemonosaurus se puede distinguir según las siguientes características, el cráneo es proporcionalmente profundo y angosto, con una región antorbital corta, la fenestra antorbital es casi del mismo tamaño que los narina externos un posible autapomorfia, el proceso posterior largo de la premaxila casi entra en contacto con el proceso anterior del hueso lagrimal una posible autapomorfia, el proceso ventral del hueso lagrimal tiene una proyección posterior esbelta que se extiende a lo largo del borde anterodorsal del hueso yugal, este último es dorsoventralmente profundo y tiene una prominente cresta lateral y el margen alveolar del dentario se reduce a la sínfisis
el postorbital con voladizo anterolateral sobre la órbita y el prefrontal es grande y ocupa aproximadamente el 50% del margen dorsal de la órbita
los primeros dos dientes dentarios son grandes y plegados y los dientes maxilares premaxilares y anterior están muy agrandados con relación a los dientes maxilares posteriores la tercera vértebra cervical tiene un pleurocoelos profundos, bordeados y ovoides en las superficies anterolaterales del centro y el arco neural vértebral.

Descubrimiento e investigación
Daemonosaurus se conoce a partir del holotipo, CM 76821, formado por un cráneo, algunas vértebras y costillas descubiertas en una cantera de Ghost Ranch en Nuevo México en la década de 1980. Ghost Ranch es famoso por la abundancia de fósiles de su terópodo relacionado Coelophysis. Algunos fósiles de Coelophysis se depositan en el mismo bloque que contiene el cráneo de Daemonosaurus, el cual fue descubierto por un voluntario en el Museo Estatal de Pensilvania. En 2011, Fred Bervoets notó que "es posible que se recuperen más huesos postcraneales durante la preparación posterior del gran bloque C-4-81 en el que se descubrió CM 76821 en asociación con restos esqueléticos de C. bauri".

Sus restos fósiles se hallaron en la Formación Chinle en Nuevo México. Mientras los terópodos se diversificaban en algunos grupos especializados, Daemonosaurus era un terópodo basal que ubicado fuera del clado Neotheropoda. Daemonosaurus es inusual entre los terópodos primitivos por el hecho de tener un cráneo corto y  dientes prominentes y alargados. La especie tipo de Daemonosaurus, D. chauliodus, fue descrita en la publicación Proceedings of the Royal Society B en 2011. Debido a que la descripción no se ha publicado, el género se considera un nomen nudum. El nombre genérico significa «demonio reptil» en griego, mientras el nombre específico, derivado del griego χαυλιόδους, significa «dientes prominentes» en referencia a los dientes frontales.

Clasificación 
Daemonosaurus se ubica aparte del clado Neotheropoda, un grupo que incluye terópodos del Triásico más avanzados como Coelophysis y sus descendientes. En esta posición basal, representa un linaje que se extiende desde la diversificación más temprana de los dinosaurios en el Triásico Medio junto a otros géneros como Eoraptor y Herrerasaurus de América del Sur. Un estudio filogenético encontró que D. chauliodus se relaciona estrechamente con Tawa hallae, un terópodo hallado en Ghost Ranch en 2009, y Neotheropoda. A pesar de que los dos terópodos se encuentran estrechamente relacionados, Tawa se halló en una cantera que es ligeramente más antigua que Ghost Ranch. Aunque los dos terópodos están estrechamente relacionados, Tawa fue encontrado en una cantera un poco más vieja que Ghost Ranch. Sues et al. en 2011 notaron que el descubrimiento de Daemonosaurus proporciona "apoyo adicional para las afinidades terópodas de Eoraptor y Herrerasauridae y demostrado que los linajes de la radiación inicial de Dinosauria persistieron hasta el final del Triásico". 

El examen de este género por Sues et al. de 2011 demuestra que Daemonosaurus se encuentra separado y es distinto a sus otros contemporáneos. Daemonosaurus difiere de Herrerasaurus basado en las características clave del cráneo y porque tiene dientes mucho más grandes en el premaxilar, difiere de Eodromaeus en función de las características de la mandíbula, el cráneo, las mejillas y porque tiene dientes mucho más grandes en la premaxila, se diferencia de Eoraptor lunensis en la presencia de dientes premaxilares y maxilares anteriores mucho más grandes y una fosa antorbital mucho más restringida en el maxilar, difiere de Tawa hallae y Coelophysis bauri en las características de los huesos del cráneo y difiere de Chindesaurus bryansmalli en las características de las vértebras cervicales.

Filogenética
A continuación se ilustra un cladograma que muestra las relaciones filogenéticas de Daemonosaurus:

Paleoecología 
El único espécimen de Daemonosaurus fue recuperado en la cantera Ghost Ranch en el miembro Siltstone de la Formación Chinle en el Condado de Río Arriba, Nuevo México. Sus restos fueron recogidos en la década de 1980 por E. H. Colbert en un conglomerado calcáreo de guijarros en el Rhaetiense del período Triásico, hace aproximadamente entre 208 y 201 millones de años. Este espécimen se encuentra en la colección del Museo Carnegie de Historia Natural, en Pittsburgh, Pennsylvania.

Ghost Ranch estaba ubicado cerca del ecuador hace 200 millones de años, y tenía un clima cálido similar al monzón con fuertes precipitaciones estacionales. La cantera Whitaker, en Ghost Ranch, Nuevo México, fue el paleoambiente de una diversa colección de rincocefalos, como Whitakersaurus, arcosauromorfos y arcosaurios , reptiles parasuquios como Redondasaurus , cocodrilos como Hesperosuchus , pseudosuquios como Effigia, el dinosauromorfo Eucoelophysis y el dinosaurio Coelophysis.

La multitud de especímenes depositados tan cerca uno del otro en Ghost Ranch fue probablemente el resultado de un evento de inundación repentina. Dichas inundaciones fueron comunes durante este período de la historia de la Tierra y, de hecho, el cercano Bosque Petrificado de Arizona es el resultado de un atasco de troncos de troncos de árboles preservados que se vieron atrapados en una de esas inundaciones. En 1989, Colbert notó que el espécimen de Daemonosaurus y varios especímenes de Coelophysis se lavaron en un pequeño estanque, donde se ahogaron y fueron enterrados por un fenómeno de inundación de hojas de un río cercano ".

Referencias 

Theropoda
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Triásico Superior